Сбродовка — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С апреля 2021 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Деревня появилась на левом берегу реки Латрык в начале XX века (по некоторым данным, в 1899 году), являлась хутором на вненадельной земле, арендованной у Саратова. К 1911 году здесь насчитывалось 24 двора, проживали 118 мужчин и 100 женщин. Населённый пункт относился к Поповской волости Саратовского уезда. Православное население пользовалось и относилось к приходу Покровского храма волостного центра, находившегося в 2-3 километрах. 

В послереволюционные годы деревня находилась в составе Сбродовского сельсовета попеременно в Поповскую, Сосновскую и Рыбушанскую волости, а с мая 1924 года - в составе Поповского сельсовета в Поповскую волость. Водяная мельница была сооружена здесь в 1923 году.

На август 1941 года здесь насчитывался 41 двор. В поздний советский период в Сбродовке размещалась центральная усадьба плодосовхоза "Поповский". В 1987 году численность населения составляла 120 человек.

Физико-географическая характеристика 
Деревня расположена в юго-западной части Саратовского района, вблизи к селу Поповка, на берегу реки Латрык. Расстояние до административного центра села Рыбушка — 33 км, до областного центра составляет 30 км. С областным центром Сбродовка связана автодорогой с твёрдым покрытием. Налажено автобусное сообщение.
Климат
Климат в деревне умеренно холодный. Наблюдается большое количество осадков, даже в самый засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в Сбродовке — 5,6 °C. Среднегодовая норма осадков — 432 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в марте и составляет 22 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, в среднем 47 мм.

Уличная сеть

В деревне две улицы: Садовая и Советская.

Население 

В селе проживает:

Транспорт 
В Сбродовку можно добраться на маршруте общественного транспорта 291 со Стадиона «Волга», ежедневно организовано до трёх рейсов.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района